L'edizione 1983 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Fredrikstad e Molde.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Fredrikstad promosso nella 1. divisjon.
Pors alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Vard Haugesund, Djerv 1919 e Kopervik retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo A
Molde promosso nella 1. divisjon.
Strindheim alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Stjørdals-Blink, Aalesund e Bodø/Glimt retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1984

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1984
Strindheim promosso nella 1. divisjon
Brann retrocesso nella 2. divisjon.
Pors rimane nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Campionato norvegese di calcio